Nk Plomin hrvatski je nogometni klub koji trenutačno igra u 2. ŽNL Istarska. Stadion NK Plomina se nalazi u Plomin Luci.

Uspjesi 
Prvaci 
 3. ŽNL Istarska Jug: 2016./17.

Pregled plasmana po sezonama

Izvori 
 krsan.hr, Sport i lovstvo, pristupljeno 19. veljače 2021. 
 companywall.hr, NK "PLOMIN"

Vanjske poveznice 
 NK Plomin, facebook stranica 
 nszi.hr, NK Plomin 
 sofascore.com, NK Plomin

Nogometni klubovi u Istarskoj županiji